AWH steht für:
 Awareh Airport (IATA-Code), Awareh, Somali (Region), Äthiopien
 Amerikanischer Wolfshund, eine Wolfshundeart (im englischsprachigen Raum auch AWD)

awh steht für:
 Bayono-Awbono (ISO-639-3-Code), Dialektcluster der Trans-Neuguinea-Sprachen

Abkürzung